Meade ist der Familienname folgender Personen:

 Alexa Meade (* 1986), US-amerikanische Künstlerin
 Carl J. Meade (* 1950), US-amerikanischer Astronaut
 Charles Francis Meade (1881–1975), britischer Bergsteiger
 David C. Meade (1940–2019), US-amerikanischer Generalmajor
 Edmund Meade-Waldo (1855–1934), britischer Ornithologe
 Edwin R. Meade (1836–1889), US-amerikanischer Politiker
 Emily Meade (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin
 George Gordon Meade (1815–1872), General der Unionsarmee im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Glenn Meade (* 1957), irischer Schriftsteller
 Hugh Meade (1907–1949), US-amerikanischer Politiker
 James Edward Meade (1907–1995), britischer Ökonom
 José Antonio Meade Kuribreña (* 1969), mexikanischer Politiker
 L. T. Meade (1854–1914), irische Schriftstellerin
 Marietta Meade (* 1956), belgisch-US-amerikanische Schauspielerin, Synchronsprecherin, Übersetzerin, Buchautorin
 Reuben Meade (* 1954), montserratischer Politiker und seit 2009 amtierender Chief Minister der Insel
 Richard Meade (1938–2015), britischer Reiter
 Richard Kidder Meade (1803–1862), US-amerikanischer Politiker
 Wendell H. Meade (1912–1986), US-amerikanischer Politiker

Orte und geografische Objekte
 in den Vereinigten Staaten:
 Meade (Kansas)
 Meade (Michigan)
 Meade (Ohio)
 Meade (Essex County, Virginia)
 Meade (Wise County, Virginia)
 Meade-Gletscher, Gletscher in Alaska
 Meade-Gletscher (Washington), Gletscher in Washington

 in der Antarktis:
 Meade-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Meade-Nunatak im Coatsland

Unternehmen:
 Meade Instruments Corporation, US-amerikanische Optikfirma

Siehe auch:
 Meade County
 Meade Township
 Belle Meade
 Mead